Eper (növénynemzetség), tudományos neve Fragaria
 Eper (növényfaj), tudományos neve Fragaria × ananassa
 Erdei szamóca, tudományos neve Fragaria vesca
 Fragaria, település az USA Washington államában
 1105 Fragaria, kisbolygó